Чехословаци може да означава:

Становнике бивше Чехословачке.

Збирни назив за етнички сродне Чехе и Словаке.